Indiaroba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Indiaroba (ort), Sergipe, 
 Indiaroba (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar